Frederick Hervey kan syfta på:

* Frederick Hervey, 4:e earl av Bristol (1730–1803), brittisk biskop och peer
 Frederick Hervey, 1:e markis av Bristol (1769–1859), brittisk peer
 Frederick Hervey, 2:e markis av Bristol (1800–1864), brittisk peer
 Frederick Hervey, 3:e markis av Bristol (1834–1907), brittisk peer
 Frederick Hervey, 4:e markis av Bristol (1863–1951), brittisk peer
 Frederick Hervey, 8:e markis av Bristol (född 1979), brittisk peer